Ambohimasina – comune del distretto di Arivonimamo, Madagascar
 Ambohimasina – comune del distretto di Betafo, Madagascar